Le Championnat du monde masculin de curling 2006 (nom officiel : World Men's Curling Championship) est la  de cette compétition de curling.
Il a été organisé aux États-Unis dans la ville de Lowell, dans le Tsongas Center, du  au 9 avril 2006.

Équipes 
{| class="wikitable" border="2"  cellpadding=5 cellspacing=0 style="font-size: 80%;"
!bgcolor="#efefef" width="200"|
!bgcolor="#efefef" width="200"|
!bgcolor="#efefef" width="200"|
|-
|Australia Curling Club 
Skip: Hugh Millikin 
Third: Ricky Tasker 
Second: Mike Woloschuk 
Lead: Stephen Johns 
Remplaçant : Ian Palangio
|CC Victoria, Sainte-Foy andCC Etchemin, Saint-RomualdSkip: Jean-Michel Ménard Third: François Roberge Second: Éric Sylvain Lead: Maxime Elmaleh Remplaçant : Jean Gagnon
|Hvidovre CC, Hvidovre Skip: Ulrik Schmidt Third: Lasse Lavrsen Second: Carsten Svensgaard Lead: Joel Ostrowski Remplaçant : Kenneth Jørgensen
|-
!bgcolor="#efefef" width="200"|
!bgcolor="#efefef" width="200"|
!bgcolor="#efefef" width="200"|
|-
|Oulunkylä Curling, Helsinki Skip: Markku Uusipaavalniemi*** Third: Kalle Kiiskinen Second: Jani Sullanmaa Lead: Teemu Salo Remplaçant : Jari Rouvinen
|EC Oberstdorf, Oberstdorf Skip: Sebastian Stock Third: Daniel Herberg Second: Markus Messenzehl Lead: Patrick Hoffman Remplaçant : Bernhard Mayr
|ICA National Team Skip: Douglas Dryburgh Third: Peter Wilson Second: Robin Gray Lead: John Kenny Remplaçant : Peter J.D. Wilson
|-
!bgcolor="#efefef" width="200"|
!bgcolor="#efefef" width="200"|
!bgcolor="#efefef" width="200"|
|-
|Tokoro CC, TokoroSkip: Yoshiyuki Ohmiya Third: Makoto Tsuruga Second: Tsuyoshi Ryutaki Lead: Kazuhiko Ikawa Remplaçant : Yuji Hirama
|Snarøen CC, Bærum Skip: Thomas Ulsrud Third: Torger Nergård Second: Thomas Due Lead: Jan Thoresen Remplaçant : Christoffer Svae
|Lockerbie CC, Lockerbie  Skip: David Murdoch Third: Ewan MacDonald Second: Warwick Smith Lead: Euan Byers Remplaçant : Peter Smith 
|-
!bgcolor="#efefef" width="200"|
!bgcolor="#efefef" width="200"|
!bgcolor="#efefef" width="200"|
|-
|Sundbybergs CK, Sundbyberg Skip: Nils Carlsén Third: Niklas Edin Second: Marcus Hasselborg Lead: Emanuel Allberg  Remplaçant : Daniel Tenn
|CC St. Galler Bär, St. GallenSkip: Ralph Stöckli Third: Claudio Pescia Second: Pascal Sieber Lead: Simon Strübin Remplaçant : Marco Battilana
|Bemidji CC, Bemidji Skip: Pete Fenson Third: Shawn Rojeski Second: Joseph Polo Lead: John Shuster Remplaçant :' Scott Baird
|}

 Classement Round Robin 

*Légende: V = Victoire - D = Défaite

 Résultats 
 Match 1  avril 09:00 Match 2  avril 16:00 Match 3 2 avril 09:00 Match 4 2 avril 14:00 Match 5 2 avril 19:00 Match 6 3 avril 09:00 Match 7 3 avril 14:00 Match 8 3 avril 19:00 Match 9 4 avril 09:00 Match 10 4 avril 14:00 Match 11 4 avril 19:00 Match 12 5 avril 09:00 Match 13 5 avril 14:00 Match 14 5 avril 19:00 Match 15 6 avril 09:00 Match 16 6 avril 14:00 Match 17 7 avril 19:00 Playoffs 
La phase finale se dispute entre les quatre meilleures équipes suivant le système Page. Les demi-finales opposent le 3e au 4e (première demi-finale) et le  au 2e (deuxième demi-finale). Le vainqueur de la première demi-finale est qualifié pour la finale contre le perdant de la deuxième demi-finale. Le perdant de ce match décroche la médaille de bronze, le gagnant joue la "grande finale" contre le vainqueur de la deuxième demi-finale.

 Jeu  contre  7 avril 14:00 Jeu  contre  7 avril 19:00 Demi-finale 8 avril 13:00 Finale 9 avril 12:30''

Pourcentage joueurs Round-robin

Liens externes 
  Résultat sur le site de Fédération internationale de curling

2006
Curling masculin
Curling masculin 2006
Événement sportif au Massachusetts
Curling masculin Monde 2006
Masculin Monde 2006
Sport aux États-Unis en avril 2006